Банайтис () — литовская фамилия. Известные носители:

 Банайтис, Казимерас Викторас (1896—1963) — литовский композитор.
 Банайтис, Салямонас (1866—1933) — литовский издатель, банкир и общественно-политический деятель.
 Банайтис, Станислав Иосифович (1899—1954) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, член-корреспондент АМН СССР, академик АН Литовской ССР, генерал-майор медицинской службы.
 Банайтис, Юозас (1908—1967) — литовский музыкант, литератор, деятель культуры, советский хозяйственный, государственный и политический деятель.